Municipio de Ashland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ashland (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Ashland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Ashland (condado de Cass, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Ashland (condado de Morgan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Ashland (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.
 Municipio de Ashland (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Ashland (condado de Dodge, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dodge.
 Municipio de Ashland (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.
 Municipio de Ashland (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.